Le Jeu de la potence est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Des jeunes femmes blondes disparaissent mystérieusement. À chaque fois, Bourdon reçoit un message représentant un jeu de pendu qui progresse au fur et à mesure. Les premiers messages portent également la mention JB ("gibet") Houdino. Servandoni et Loumal, deux inspecteurs de la PJ, enquêtent sur l'affaire. Une des jeunes femmes, Stella, qui semble frappée d'amnésie, est retrouvée. Mais elle s'enfuit de l'hôpital.

Ric pense que les différents enlèvements servent de paravent à celui d'une personnalité. Justement, ce soir-là, la jeune Nancy, star des médias, est reçue à une réception au Savoy. Ric s'y rend avec Nadine. Mais c'est cette dernière qui est enlevée !
Autorisé à consulter le fichier informatisé de la police, Ric flaire une piste, qu'il va suivre, en filant une mystérieuse voiture. Il retrouve alors Stella et Nadine, sous la menace de X-Files, l'indic de la police, et des deux inspecteurs Servandoni et Loumal, qui ne sont que des ripoux. Mais les malfrats se disputent et Ric et Nadine se défendent, alors que Bourdon et Ledru interviennent.

Personnages 
 Ric Hochet     
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Edmond Pierard, dit Cagliostro : illusionniste
 Servandoni et Loumal : inspecteurs de police, spécialisés dans les enlèvements
 Stella : doublure de Lucia Borah, jeune cover-girl
 X-Files : indic de la police
 Nancy : star des médias, fiancée par la presse au Prince Romano

Lieu de l’action 
 Paris

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 
 .

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1998
Jeu dans la bande dessinée